Еберсдорф може бити:

 Еберсдорф (Кобург), општина у округу Кобург, у њемачкој покрајини Баварска.